В Соединённых Штатах насчитывается 6 округов с названием Кастер ():
 '''Кастер''' — штат Айдахо
 '''Кастер''' — штат Колорадо
 '''Кастер''' — штат Монтана
 '''Кастер''' — штат Небраска
 '''Кастер''' — штат Оклахома
 '''Кастер''' — штат Южная Дакота